TWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Twin Falls, Idaho (Stati Uniti d'America)
 twf – codice ISO 639-3 della lingua tiwa settentrionale